{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (77001) - || 2001 CN3 || 1 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77002) - || 2001 CR4 || 1 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77003) - || 2001 CT4 || 1 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77004) - || 2001 CW4 || 1 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77005) - || 2001 CH5 || 1 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77006) - || 2001 CT5 || 1 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77007) - || 2001 CT7 || 1 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77008) - || 2001 CD8 || 1 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77009) - || 2001 CF8 || 1 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77010) - || 2001 CB9 || 1 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77011) - || 2001 CT11 || 1 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77012) - || 2001 CX11 || 1 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77013) - || 2001 CJ12 || 1 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77014) - || 2001 CM12 || 1 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77015) - || 2001 CU12 || 1 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77016) - || 2001 CX12 || 1 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77017) - || 2001 CH13 || 1 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77018) - || 2001 CO13 || 1 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77019) - || 2001 CP13 || 1 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77020) - || 2001 CG15 || 1 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77021) - || 2001 CY15 || 1 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77022) - || 2001 CQ16 || 1 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77023) - || 2001 CD19 || 2 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77024) - || 2001 CU21 || 1 februari 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (77025) - || 2001 CW21 || 1 februari 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (77026) - || 2001 CC23 || 1 februari 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (77027) - || 2001 CH26 || 1 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77028) - || 2001 CO27 || 2 februari 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (77029) - || 2001 CG28 || 2 februari 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (77030) - || 2001 CO29 || 2 februari 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (77031) - || 2001 CT29 || 2 februari 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (77032) - || 2001 CA30 || 2 februari 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (77033) - || 2001 CJ30 || 2 februari 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (77034) - || 2001 CT31 || 5 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77035) - || 2001 CU33 || 13 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77036) - || 2001 CV35 || 14 februari 2001 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| (77037) - || 2001 CW35 || 15 februari 2001 || Oaxaca || J. M. Roe
|-
| (77038) - || 2001 CD36 || 15 februari 2001 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (77039) - || 2001 CK37 || 15 februari 2001 || Kleť || Kleť
|-
| (77040) - || 2001 CP40 || 15 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77041) - || 2001 CR40 || 15 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77042) - || 2001 CK41 || 15 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77043) - || 2001 CQ41 || 15 februari 2001 || Črni Vrh || Črni Vrh
|-
| (77044) Galera-Rosillo || 2001 CE42 || 15 februari 2001 || La Palma || La Palma
|-
| (77045) - || 2001 CJ43 || 15 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77046) - || 2001 CT43 || 3 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77047) - || 2001 CF44 || 15 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77048) - || 2001 CV47 || 12 februari 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (77049) - || 2001 CH48 || 1 februari 2001 || Cima Ekar || Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
| (77050) - || 2001 DB || 16 februari 2001 || Črni Vrh || Črni Vrh
|-
| (77051) - || 2001 DL || 16 februari 2001 || Desert Beaver || W. K. Y. Yeung
|-
| (77052) - || 2001 DN1 || 16 februari 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (77053) - || 2001 DR6 || 16 februari 2001 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| (77054) - || 2001 DG7 || 16 februari 2001 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (77055) - || 2001 DD11 || 17 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77056) - || 2001 DD12 || 17 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77057) - || 2001 DG12 || 17 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77058) - || 2001 DM12 || 17 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77059) - || 2001 DS14 || 20 februari 2001 || Oaxaca || J. M. Roe
|-
| (77060) - || 2001 DT15 || 16 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77061) - || 2001 DC17 || 16 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77062) - || 2001 DA19 || 16 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77063) - || 2001 DK19 || 16 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77064) - || 2001 DX19 || 16 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77065) - || 2001 DU20 || 16 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77066) - || 2001 DV20 || 16 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77067) - || 2001 DC21 || 16 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77068) - || 2001 DK21 || 16 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77069) - || 2001 DW21 || 16 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77070) - || 2001 DZ21 || 16 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77071) - || 2001 DE22 || 16 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77072) - || 2001 DH26 || 17 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77073) - || 2001 DE27 || 17 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77074) - || 2001 DF28 || 17 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77075) - || 2001 DA29 || 17 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77076) - || 2001 DU29 || 17 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77077) - || 2001 DZ29 || 17 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77078) - || 2001 DF30 || 17 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77079) - || 2001 DX30 || 17 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77080) - || 2001 DA32 || 17 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77081) - || 2001 DY32 || 17 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77082) - || 2001 DM33 || 17 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77083) - || 2001 DS34 || 19 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77084) - || 2001 DA35 || 19 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77085) - || 2001 DO35 || 19 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77086) - || 2001 DB36 || 19 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77087) - || 2001 DA37 || 19 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77088) - || 2001 DE41 || 19 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77089) - || 2001 DQ43 || 19 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77090) - || 2001 DY44 || 19 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77091) - || 2001 DH46 || 19 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77092) - || 2001 DA47 || 19 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77093) - || 2001 DS47 || 20 februari 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (77094) - || 2001 DZ48 || 16 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77095) - || 2001 DR50 || 16 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77096) - || 2001 DV50 || 16 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77097) - || 2001 DP52 || 17 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77098) - || 2001 DM55 || 16 februari 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (77099) - || 2001 DN61 || 19 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77100) - || 2001 DT63 || 19 februari 2001 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten